Wiesemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wiesemann (1938–2015), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Claudia Wiesemann (* 1958), deutsche Medizinethikerin und Medizinhistorikerin
 Edgar Wiesemann (* 1927), deutscher Schauspieler 
 Falk Wiesemann (* 1944), deutscher Neuzeithistoriker
 Günther Wiesemann (* 1956), deutscher Komponist
 Harry Wiesemann (* 1927), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Johanna Wiesemann (1894–1975), hessische Politikerin (CDU), AdL Hessen
 Karl-Heinz Wiesemann (* 1960), deutscher Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Speyer 
 Mirjam Wiesemann (* 1964), deutsche Schauspielerin 
 Ursula Wiesemann (1932–2022), deutsche Missionarin und Sprachwissenschaftlerin

Siehe auch:
 Wesemann
 Wiesmann
 Wiseman